Olatunde ist der Familienname folgender Personen:

 Asiru Olatunde (1918–1993), nigerianischer Bildhauer und Musiker
 George Kehinde Olatunde, nigerianischer Fußballspieler
 Israel Olatunde (* 2002), irischer Leichtathlet